Nowosełycia – miasto na Ukrainie, w obwodzie czerniowieckim, siedziba władz rejonu nowosielickiego
 Nowosełycia – wieś w rejonie miżhirskim obwodu zakarpackiego Ukrainy